Charles Galaup
Jean-François de Galaup de La Pérouse